Confide in Me — сборник песен австралийской певицы Кайли Миноуг, выпущенный 28 мая 2002 года. Компиляция включает в себя песни из альбомов Kylie Minogue и Impossible Princess, за исключением сингла «Breathe». Альбом не имел успеха в хит-парадах и получил смешанные отзывы критиков.

Список композиций

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кайли Миноуг

Сборники 2002 года
Сборники Кайли Миноуг